Ивано-Межерецкое () — село,
Юрьевский поселковый совет,
Юрьевский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1225955105. Население по переписи 2001 года составляло 53 человека .

Географическое положение 
Село Ивано-Межерецкое находится на правом берегу безымянной пересыхающей речушки,
ниже по течению примыкает село Вербское.
На реке несколько запруд.

Примечания